Баскетбольный клуб «Андо́рра» (), также известен под «спонсорским» названием «МораБанк Андорра» () — андоррский профессиональный баскетбольный клуб из города Андорра-ла-Велья. Клуб выступает в Чемпионате Испании (АБК Лига). Матчи проводит в Спортивном центре Андорры.

С 1992 по 1996 годы «Андорра» играла в Лиге АБК, а также в Кубке Корача в сезоне 1995/96. После того, как клуб вылетел из высшей лиги, он провёл один сезон в Испанской баскетбольной лиге Оро (второй уровень испанского баскетбола) и вернулся в региональные соревнования. «Андорра» вернулась в Лигу АБК в 2014 году, через 18 лет после вылета.

История 
Клуб был основан 12 июня 1970 года как Баскетбольный клуб «Лес Эскальдес» () и сменил название на Баскетбольный клуб «Андорра» () 12 апреля 1971 года.

«Андорра» начала играть в региональных соревнованиях Льейды (Каталония). В сезоне 1975/76 клуб играл в Примере Каталонии. В следующем сезоне команда из-за финансовых проблем отказалась от участия в Примере, но уже в сезоне 1980/81 снова добилась повышения. Клуб провёл два сезона (1982/83 и 1983/84) в Третьем дивизионе Испании, затем ещё два (1984/85 и 1985/86) во Втором и вышел в Примера Дивизион B. после 6 сезонов «Андорра» завоевала повышение в Лигу АБК (высшая лига Испании), где клуб оставался четыре сезона. В сезоне 1995/96 андоррский клуб также участвовал в Кубке Корача. В 1996 году клуб вылетел в Испанскую баскетбольную лигу Оро (ИБЛ Оро) (второй дивизион), а в последующие сезоны выступал на низких уровнях Каталонии и Испании до 2009 года, когда «Андорра» вышла в ИБЛ Плата (третий дивизион). Спустя три сезона, клуб вышел в ИБЛ Оро, провёл там два сезона (2012/13 и 2013/14) и вернулся в Лигу АБК через 18 лет после вылета. В сезоне 2013/14 «Андорра» выиграла Кубок принцессы Астурийской.

В 2017 году «Андорра» впервые за 22 года вышла в плей-офф Лиги АБК, где в четвертьфинале проиграла мадридскому «Реалу» в трёх матчах (1:2). Это позволило андоррцам вернуться на европейскую арену в сезоне 2017/18, получив право выступать в Еврокубке.

Болельщики 
«Андорра» — один из наиболее посещаемых спортивных клубов Андорры с приблизительно 1 200 болельщиками. В 2014 году был основан первый официальный фан-клуб «Penya Tricolor». Среди болельщиков клуба есть некоторые известные спортсмены: Альберт Льовера (горнолыжник), Хоаким Родригес (велогонщик), Хосе-Луис Льоренте (баскетболист), Роберто Дуэньяс (баскетболист) и Седрик Грасия (маунтинбайкер).

Президенты 
 Хоан Алай: Почётный президент (основатель)
 Маги Маестре: 1970–71 (основатель)
 Эдуард Мольне: 1971–90 (основатель)
 Карлес Финьяна: 1990–94
 Манель Аражол: 1994–2007
 Горка Айшас: 2007–н.в.

Спонсорские названия 
Клуб имел несколько спонсорских названий за эти годы:
 «Фестина Андорра»: 1991–96
 «Куик Андорра»: 2000–02
 «Ривер Андорра»: 2002–13
 «Ривер Андорра МораБанк»: 2013–14
 «МораБанк Андорра»: 2014–н.в.

Текущий состав

Сезоны

Трофеи и награды

Трофеи 
Второй дивизион (2):
Дивизион B 1ª: 1991/92
Испанская баскетбольная лига Оро (ИБЛ Оро): 2013/14
Третий дивизион (1):
Испанская баскетбольная лига Плата (ИБЛ Плата): 2011/12
Остальное:
Каталонская баскетбольная лига: 2018
Каталонская баскетбольная лига ИБЛ Оро: 2013
Каталонская баскетбольная лига ИБЛ Плата: 2010
Каталонская баскетбольная лига ИЛБ: 1989, 1990, 1992
Кубок принцессы Астурийской: 2014

Индивидуальные награды 
MVP ИБЛ Оро
 Хорди Триас – 2014
Первая сборная Лиги АБК
 Георгий Шермадини – 2017
Первая сборная ИБЛ Оро
 Марк Бланш – 2013, 2014
 Хорди Триас – 2014

Известные игроки 

  Давид Наварро
 Пере Пракседес
 Карлос Фарфан
 Томас Шрайнер
 Танасис Адетокунбо
 Георгиос Богрис
 Георгий Шермадини
 Хоакин Арсега
 Энрике Вильялобос
 Хоакин Колом
 Хосе-Луис Льоренте
 Хосеп Мария Маргаль
 Виктор Сада
 Франсиско Сапата
 Хорди Триас
 Войдан Стояновски
 Хосе Ортис
 Эрик Андерсон
 Рики Браун
 Коннер Генри
 Дэн Годфрид
 Джерод Мустаф
 Энди Тулсон

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Профиль на официальном сайте чемпионата Испании ACB.com

Баскетбольные клубы Испании
Спорт в Андорре